Cratere Maraldi – cratere lunare
 Cratere Maraldi – cratere su Marte